Guyaans voetbalelftal (mannen)
 Guyaans voetbalelftal (vrouwen)